Nieuwenhuys ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Nieuwenhuys (* 1877), belgischer Botschafter
 Berry Nieuwenhuys (1911–1984), südafrikanischer Fußballspieler
 Constant (Maler) (Constant Anton Nieuwenhuys; 1920–2005), niederländischer Maler und Bildhauer
 Jan Nieuwenhuys (1922–1986), niederländischer Maler und Mitbegründer der Künstlervereinigung CoBrA 

Siehe auch:
 Nieuwenhuis
 Nieuwenhuizen